Пшемислав (; ; ; ) — слов'янське чоловіче ім'я. Походить від чеського імені Пржемисл чи Пршемисл (відомий з VIII ст. Пржемисл Орач). А вперше письмово зафіксоване було в Польщі у 1212 році як .

Відомі люди, носії імені 
Пшемислав Титонь
Пшемислав Доманський
Пшемислав Зволінський
Пшемислав Ваха
Пшемислав Салета
Пшемислав Одробни
Пшемислав М'ярчинський

Див. також 
 Пшемислав

Примітки 

Чоловічі імена
Слов'янські імена